Мержа́нов (Мержанова) — фамилия тюркского происхождения. «Мерджан» на арабском языке означает «коралл».

Известные носители 
 Мержанов, Александр Григорьевич (1931—2013) — учёный в области физической химии, академик РАН.
 Мержанов, Виктор Карпович (1919—2012) — советский и российский пианист, профессор Московской консерватории.
 Мержанов, Мартын Иванович (1900—1974) — советский спортивный журналист, основатель еженедельника «Футбол».
 
 Мержанов, Яков Иванович (позже 1900—?) — советский театральный художник.

 Мержанова, Людмила Владимировна (1918—2008) — советская артистка балета, заслуженная артистка РСФСР (1963).

См. также 
 Мержаново